Schotervlieland is een voormalige heerlijkheid in de voormalige gemeente Schoten.

Geschiedenis 
In het jaar 1470 werd Dirk van Berkenrode heer van Schotervlieland. Omdat hij zonder mannelijke nakomelingen overleed, verviel de heerlijkheid weer aan de graaf, later aan de Staten van Holland en Westfriesland. De staten verkochten deze in 1730 aan Philips van der Giessen, koopman te Amsterdam. Even later kwam het in het bezit van een lid van de familie Graafland die haar nog steeds bezit.

Heren en vrouwe (familie Graafland) 
Mr. Joan Graafland, heer van Schotervlieland (1697-1767)
Mr. Joan Graafland, heer van Schotervlieland (1736-1799)
Mr. Henrik Hooft Graafland, heer van Schotervlieland (1764-1828)
Pieter Cornelis Jan Hooft Graafland, heer van Schotervlieland (1792-1850)
Johanna Hester Hooft Graafland, vrouwe van Schotervlieland (1788-1862)
Mr. Ferdinand Folef Hooft Graafland (1797-1829)
Mr. Hendrik Hooft GraafIand, heer van Schotervlieland (1826-1866)
Ferdinand Hooft Graafland, heer van Schotervlieland (1862-1932)
Jhr. Joan Hooft Graafland, heer van Schotervlieland (1864-1938)
Jhr. Cornelis Henrick Hooft Graafland (1867-1936)
Jhr. Henrick Jacob Petrus Hooft Graafland, heer van Schotervlieland (1907-1974)
Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland van Schotervlieland, heer van Schotervlieland (1910-1991)

Schotervlieland
Geografie van Haarlem
Schoten (Nederland)